Målagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Målagölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Målagöl (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (6,57 ha)
Målagöl (Pjätteryds socken, Småland), sjö i Älmhults kommun, 
Målagöl (Urshults socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Målagöl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Målagölen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (7,3 ha)
Målagölen (Oskars socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Målagölen (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn